Nichinan est le nom d’au moins deux localités japonaises :
  bourg d’environ  dans la préfecture de Tottori ;
  ville de près de  dans la préfecture de Miyazaki.